– męskie imię japońskie, może być używane jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Takumi można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 jako imię
 匠, „rzemieślnik”
 巧, „zręczny”
 工, „umiejętność”
 卓美, „wybitny, piękno”
 卓巳, „wybitny, wąż”
 巧海, „zręczny, morze”
 拓海, „przejrzysty, morze”
 拓巳, „przejrzysty, wąż”
 jako nazwisko
 琢己
 宅見

Znane osoby 
 o imieniu Takumi
 Takumi (匠), gitarzysta japońskiego zespołu RENTRER EN SOI
 Takumi Beppu (匠), japoński kolarz
 Takumi Horiike (巧), były japoński piłkarz
 Takumi Kuriyama (巧), japoński profesjonalny baseballista
 Takumi Nakayama (巧), japoński zawodnik MMA
 Takumi Nakazawa (工), japoński autor gier wideo
 Takumi Nemoto (匠), japoński polityk
 Takumi Obara (工), japoński triathlonista
 Takumi Ozawa (拓実), członek japońskiego zespołu GANASIA
 Takumi Saito (工), japoński aktor i model
 Takumi Yamazaki (たくみ), japoński seiyū
 o nazwisku Takumi
 Masaru Takumi (宅見), japoński yakuza
 Namuchi Takumi (たくみ), japoński ilustrator

Fikcyjne postacie 
 Takumi Fujiwara (拓海), główny bohater mangi i anime Initial D
 Takumi Ichinose (巧), bohater mangi i anime Nana
 Takumi Inui (巧), główny bohater serii tokusatsu Kamen Rider 555
 Takumi Kisaragi (タクミ), bohater anime Gad Guard
 Takumi Mayama (巧), bohater mangi, anime i TV dramy Honey and Clover
 Takumi Tokiha (巧海), bohater serii anime My-HiME i My-Otome
 Takumi Urabe, bohater mangi Otokomae! Beads Club
 Takumi Usui (拓海), główny bohater mangi i anime Kaichō wa Maid-sama!

Przypisy 

Męskie imiona japońskie